NGC 4953-1 (другие обозначения — ESO 382-8, MCG -6-29-9, VV 671, AM 1303-371, DCL 492, PGC 45349) — галактика в созвездии Центавр.

Этот объект входит в число перечисленных в оригинальной редакции «Нового общего каталога».

Примечания 

 

4953
Центавр (созвездие)